Куперник Лев Абрамович (1845—1905) — російський адвокат і публіцист.
 Щепкіна-Куперник Тетяна Львівна (1874—1952) — російська акторка, поет, перекладач.